Di seguito una lista di asteroidi dal numero 176001 al 177000 con data di scoperta e scopritore.

176001-176100 

|-
| 176001 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 176002 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 176003 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176004 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176005 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176006 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 176007 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176008 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176009 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 176010 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 176011 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176012 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 176013 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 176014 Vedrana ||  || 3 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176015 - || 2000 SR || 19 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 176016 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176017 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176018 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176019 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176020 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176021 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176022 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176023 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176024 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176025 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176026 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176027 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176028 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176029 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176030 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176031 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176032 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176033 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176034 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 176035 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 176036 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176037 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176038 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176039 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176040 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176041 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176042 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176043 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176044 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176045 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176046 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 176047 - ||  || 18 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 176048 - || 2000 TH || 2 ottobre 2000 || Collins, M., Rudd, A.
|-
| 176049 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176050 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176051 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176052 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176053 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 176054 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176055 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 176056 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176057 - ||  || 5 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 176058 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176059 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176060 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 176061 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176062 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176063 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176064 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 176065 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176066 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176067 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176068 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176069 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 176070 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176071 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176072 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176073 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176074 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176075 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 176076 - ||  || 30 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 176077 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 176078 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176079 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176080 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176081 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176082 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176083 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176084 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176085 - ||  || 23 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 176086 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176087 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176088 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176089 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176090 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176091 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176092 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176093 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 176094 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176095 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176096 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176097 - ||  || 16 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 176098 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176099 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176100 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|}

176101-176200 

|-
| 176101 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176102 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176103 Waynejohnson ||  || 30 gennaio 2001 || Healy, D.
|-
| 176104 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 176105 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176106 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176107 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176108 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176109 - ||  || 16 febbraio 2001 || Crni Vrh
|-
| 176110 - ||  || 16 febbraio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 176111 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176112 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176113 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176114 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 176115 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176116 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176117 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176118 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176119 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 176120 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 176121 - ||  || 23 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 176122 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 176123 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176124 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176125 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 176126 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176127 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 176128 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 176129 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176130 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176131 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176132 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176133 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176134 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176135 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176136 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176137 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176138 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176139 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176140 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176141 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176142 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176143 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 176144 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 176145 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176146 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176147 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176148 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 176149 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 176150 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 176151 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 176152 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 176153 - ||  || 25 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 176154 - || 2001 GA || 1 aprile 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 176155 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 176156 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 176157 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 176158 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 176159 - ||  || 26 aprile 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176160 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 176161 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 176162 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 176163 - || 2001 JV || 12 maggio 2001 || Hug, G.
|-
| 176164 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 176165 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 176166 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 176167 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176168 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176169 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176170 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176171 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176172 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 176173 - ||  || 30 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176174 - ||  || 29 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 176175 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 176176 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 176177 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 176178 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 176179 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 176180 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176181 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176182 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176183 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176184 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 176185 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176186 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176187 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176188 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176189 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176190 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176191 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176192 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176193 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176194 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 176195 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176196 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 176197 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 176198 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176199 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176200 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|}

176201-176300 

|-
| 176201 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176202 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176203 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176204 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176205 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176206 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176207 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176208 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176209 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176210 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176211 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176212 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176213 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176214 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176215 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176216 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176217 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176218 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176219 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176220 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176221 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176222 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176223 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176224 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176225 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176226 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176227 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176228 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176229 - ||  || 26 agosto 2001 || Comba, P. G.
|-
| 176230 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176231 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176232 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176233 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176234 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176235 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 176236 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176237 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176238 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176239 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176240 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176241 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176242 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176243 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176244 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176245 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176246 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176247 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176248 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176249 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176250 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176251 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176252 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176253 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176254 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 176255 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 176256 - ||  || 9 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176257 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176258 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176259 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176260 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176261 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176262 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176263 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176264 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176265 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176266 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176267 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 176268 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 176269 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176270 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176271 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176272 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176273 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176274 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176275 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176276 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176277 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176278 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176279 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176280 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176281 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176282 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176283 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176284 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176285 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176286 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176287 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176288 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176289 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176290 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176291 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176292 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176293 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176294 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176295 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176296 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176297 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176298 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176299 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176300 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

176301-176400 

|-
| 176301 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176302 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176303 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176304 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176305 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176306 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176307 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176308 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176309 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176310 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176311 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176312 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176313 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176314 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176315 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176316 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176317 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176318 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176319 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176320 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176321 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176322 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176323 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176324 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176325 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176326 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176327 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176328 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176329 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176330 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176331 - ||  || 26 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 176332 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 176333 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176334 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176335 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176336 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176337 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176338 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 176339 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 176340 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 176341 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 176342 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176343 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176344 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176345 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176346 - ||  || 14 ottobre 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 176347 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176348 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176349 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176350 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176351 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176352 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176353 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176354 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176355 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176356 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176357 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176358 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176359 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176360 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176361 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176362 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176363 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176364 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176365 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176366 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176367 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176368 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176369 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176370 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176371 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176372 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176373 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176374 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176375 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176376 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176377 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176378 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176379 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176380 Goran ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176381 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176382 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176383 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176384 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176385 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176386 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176387 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176388 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176389 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176390 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176391 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176392 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176393 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176394 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176395 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176396 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176397 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176398 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176399 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176400 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

176401-176500 

|-
| 176401 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176402 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176403 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176404 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176405 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176406 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176407 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 176408 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176409 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176410 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 176411 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 176412 - ||  || 9 novembre 2001 || Hug, G.
|-
| 176413 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176414 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176415 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176416 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176417 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176418 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176419 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 176420 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176421 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176422 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176423 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176424 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176425 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176426 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176427 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176428 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 176429 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176430 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176431 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176432 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176433 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176434 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176435 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176436 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 176437 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176438 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176439 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176440 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176441 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176442 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176443 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176444 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176445 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 176446 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176447 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176448 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176449 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176450 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176451 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176452 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176453 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176454 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176455 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176456 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176457 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176458 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176459 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176460 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176461 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176462 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176463 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176464 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176465 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176466 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176467 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176468 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176469 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176470 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176471 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176472 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176473 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176474 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176475 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176476 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176477 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176478 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176479 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176480 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176481 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176482 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176483 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176484 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176485 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176486 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176487 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176488 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176489 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176490 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176491 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176492 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176493 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176494 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176495 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176496 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176497 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 176498 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176499 - || 2001 YC || 17 dicembre 2001 || Roe, J. M.
|-
| 176500 - ||  || 18 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|}

176501-176600 

|-
| 176501 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176502 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176503 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176504 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176505 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176506 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176507 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176508 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176509 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176510 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176511 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176512 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176513 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176514 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176515 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176516 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176517 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176518 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176519 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176520 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176521 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 176522 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 176523 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 176524 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176525 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176526 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176527 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176528 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 176529 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 176530 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 176531 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 176532 - ||  || 5 gennaio 2002 || Ory, M.
|-
| 176533 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 176534 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176535 - ||  || 12 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176536 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176537 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176538 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 176539 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176540 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176541 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176542 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176543 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176544 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176545 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176546 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176547 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176548 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176549 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176550 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176551 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176552 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176553 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176554 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176555 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176556 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176557 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176558 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176559 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176560 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176561 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176562 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176563 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176564 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176565 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176566 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176567 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176568 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176569 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176570 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 176571 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 176572 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 176573 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176574 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 176575 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 176576 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 176577 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176578 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176579 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 176580 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 176581 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176582 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176583 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176584 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176585 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176586 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176587 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176588 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176589 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176590 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176591 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176592 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176593 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176594 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176595 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176596 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176597 - ||  || 15 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 176598 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 176599 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176600 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|}

176601-176700 

|-
| 176601 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176602 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 176603 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176604 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 176605 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176606 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176607 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176608 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 176609 - ||  || 16 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 176610 Nunez ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W.
|-
| 176611 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176612 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 176613 - ||  || 3 aprile 2002 || NEAT
|-
| 176614 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 176615 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 176616 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 176617 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 176618 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 176619 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 176620 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 176621 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176622 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176623 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 176624 - ||  || 10 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176625 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176626 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176627 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176628 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 176629 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 176630 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 176631 - || 2002 KA || 16 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 176632 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 176633 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 176634 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 176635 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 176636 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 176637 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 176638 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 176639 - ||  || 4 luglio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 176640 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 176641 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176642 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176643 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176644 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176645 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176646 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176647 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176648 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176649 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176650 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176651 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176652 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176653 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176654 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176655 - ||  || 6 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176656 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176657 - || 2002 ON || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176658 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176659 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176660 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176661 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 176662 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176663 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 176664 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176665 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176666 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176667 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176668 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176669 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 176670 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 176671 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176672 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176673 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176674 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176675 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176676 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176677 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176678 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176679 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176680 - ||  || 13 agosto 2002 || Tenagra
|-
| 176681 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176682 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176683 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176684 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176685 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176686 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176687 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 176688 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176689 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176690 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 176691 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 176692 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176693 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176694 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176695 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176696 - ||  || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 176697 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176698 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176699 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176700 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|}

176701-176800 

|-
| 176701 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 176702 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176703 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176704 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176705 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 176706 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176707 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 176708 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 176709 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 176710 Banff ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 176711 Canmore ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 176712 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176713 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176714 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176715 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176716 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176717 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176718 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176719 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176720 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176721 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176722 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176723 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 176724 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 176725 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 176726 - ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 176727 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 176728 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176729 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176730 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176731 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176732 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176733 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176734 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176735 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176736 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 176737 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176738 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176739 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176740 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176741 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176742 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176743 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176744 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176745 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176746 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176747 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176748 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176749 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 176750 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176751 - ||  || 5 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 176752 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176753 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176754 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176755 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176756 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176757 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176758 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176759 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176760 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176761 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176762 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176763 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176764 - ||  || 11 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 176765 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176766 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176767 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176768 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176769 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176770 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176771 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176772 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176773 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176774 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176775 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176776 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176777 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 176778 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 176779 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176780 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176781 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176782 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176783 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176784 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176785 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176786 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176787 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176788 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176789 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176790 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176791 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176792 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176793 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176794 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176795 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 176796 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 176797 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176798 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176799 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176800 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|}

176801-176900 

|-
| 176801 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176802 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176803 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176804 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176805 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176806 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176807 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176808 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176809 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176810 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176811 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176812 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176813 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176814 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176815 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176816 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176817 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176818 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176819 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176820 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176821 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176822 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176823 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176824 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176825 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176826 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176827 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176828 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176829 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176830 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176831 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176832 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176833 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176834 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176835 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176836 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176837 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176838 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176839 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176840 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176841 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176842 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176843 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176844 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176845 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176846 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176847 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176848 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176849 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176850 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176851 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176852 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176853 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176854 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176855 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176856 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176857 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176858 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176859 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176860 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176861 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176862 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176863 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176864 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176865 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176866 Kuropatkin ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176867 Brianlee ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176868 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176869 - || 2002 UH || 18 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176870 - ||  || 27 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176871 - ||  || 29 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176872 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176873 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176874 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176875 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176876 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176877 - ||  || 31 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 176878 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176879 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176880 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 176881 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176882 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176883 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 176884 Jallynsmith ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176885 - ||  || 16 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 176886 - || 2002 VG || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176887 - || 2002 VL || 1 novembre 2002 || Pla D'Arguines
|-
| 176888 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176889 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176890 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176891 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176892 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176893 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176894 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176895 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176896 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176897 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176898 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176899 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176900 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|}

176901-177000 

|-
| 176901 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176902 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176903 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176904 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176905 - ||  || 7 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 176906 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176907 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176908 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176909 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176910 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176911 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176912 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176913 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176914 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176915 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176916 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176917 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176918 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176919 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176920 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176921 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176922 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176923 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176924 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176925 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176926 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176927 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176928 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176929 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176930 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176931 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176932 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176933 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176934 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176935 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176936 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176937 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176938 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176939 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176940 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 176941 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 176942 - ||  || 24 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 176943 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176944 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 176945 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176946 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176947 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176948 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176949 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176950 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176951 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176952 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176953 - ||  || 6 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176954 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176955 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176956 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176957 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176958 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176959 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176960 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176961 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176962 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176963 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176964 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176965 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176966 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176967 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176968 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176969 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176970 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176971 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176972 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176973 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176974 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176975 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176976 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176977 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176978 - ||  || 15 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 176979 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176980 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176981 Anteradonic ||  || 11 dicembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 176982 - ||  || 29 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176983 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176984 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176985 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176986 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176987 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176988 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 176989 - ||  || 1 gennaio 2003 || Needville
|-
| 176990 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176991 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176992 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176993 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176994 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176995 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176996 - ||  || 5 gennaio 2003 || Zoltowski, F. B.
|-
| 176997 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176998 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 176999 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 177000 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0176001